Anett Kontaveit era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Ljudmila Samsonova ha sconfitto Aljaksandra Sasnovič con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Martina Trevisan (secondo turno, ritirata)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Elise Mertens (ritirata)

  Irina-Camelia Begu (secondo turno) 
  Caroline Garcia (ritirata) 
  Aljaksandra Sasnovič (finale) 
  Alizé Cornet (seminfinale)

Wildcard 

  Lauren Davis (primo turno)
  Sofia Kenin (quarti di finale)

  Barbora Krejčíková (secondo turno) 
  Peyton Stearns (primo turno)

Qualificate 

  Dalayna Hewitt (primo turno)
  Eri Hozumi (primo turno)

  Laura Siegemund (secondo turno) 
  Harmony Tan (primo turno)

Lucky Loser 

  Marcela Zacarías (primo turno)
  Francesca Di Lorenzo (primo turno)

  Iryna Šymanovič (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tennis in the Land 2022